Aidakhar  (nazwa pochodzi z języka kazachskiego i oznacza dosłownie "duży wąż" ).

Opis 
Obiekt badań kryptozoologii. Jest to duży wąż wodny, widziany podobno na terenie Kazachstanu w roku 1975. Świadkowie określają długość tego nieznanego drapieżnego zwierzęcia na około 15 metrów. Stwór ten podobno występuje na terenach podmokłych, poruszając się tworzy wiry wodne.

Bibliografia 
 

Kryptydy